Medower See steht für folgende Gewässer im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern:

 Großer Medower See
 Kleiner Medower See